Kvindernes slopestyle-konkurrence under vinter-OL i Sotji 2014 blev afviklet på Roza Khutor Ekstrempark den 6. februar (kvalifikation) og den 9. februar (semifinale og finale) 2014. Det er første gang, at slopestyle er en del af det olympiske program.

Resultater

Kvalifikation 
De bedste fire atleter kvalificeres direkte til finalen, mens de resterende kvalificeres til semifinalen. Resultatet er udregnet på baggrund af den bedste score, som atleter får i de to gennemløb. Herunder ses resultatet for kvalifikationen.

 QF — Kvalificeret direkte til finalen
 QS — Kvalificeret til semifinalen
 Startnr. — Startnummer
 DNS — Ikke startet (en: Did Not Start)

Semifinale 
I semifinalen gennemkøres banen to gange, hvor det bedste resultat tæller. Top-4 går videre til finalen.

Finale 
I finalen overraskende Šárka Pančochová, der ikke kvalificerede sig direkte til finalen, ved at være nummer ét efter første gennemløb. Hun styrtede i det andet, og endte som nr. fem. I det andet gennemløb scorede Jenny Jones, der også havde været igennem semifinalen, 87,25, efterfulgt af Sina Candrian med 87,00. Den femte startende, Rukajärvi, scorede 92.50, og skubbede Pančochová ned fra medaljeskamlen. Anderson scorede 95,25 og tog førstepladsen, hvor der stadig var to atleter tilbage; Isabel Derungs og Anna Gasser. De styrtede begge, og tabte derefter medaljekampen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 2014 Winter Olympics results: Women's Slopestyle 

Slopestyle, kvinder